prirodni satelit
 umjetni satelit